El topónimo Hixon puede hacer referencia a:

 Hixon, un pueblo en el estado de Wisconsin (Estados Unidos);
 Hixon, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Staffordshire (Inglaterra).